

Persone
 Andrew Buchan – attore televisivo e attore teatrale britannico
 Charlie Buchan – calciatore e saggista britannico
 David Buchan – ufficiale ed esploratore britannico
 John Buchan – romanziere e politico britannico
 Liu Buchan – ammiraglio e generale cinese
 Martin Buchan – ex allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 Wattie Buchan – cantante britannico
 Willie Buchan – batterista britannico

Altro
 Conte di Buchan – titolo Pari di Scozia